Prutz steht für:

 Prutz, Gemeinde in Österreich

Prutz ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Prutz (1843–1929), deutscher Historiker
 Ludwig Prutz (1830–?), deutscher Maler
 Robert Eduard Prutz (1816–1872), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Prütz